Označení Boeing E-7 se může vztahovat k více letounům firmy Boeing:

 Boeing E-7 ARIA (Advanced Range Instrumentation Aircraft) – počáteční označení United States Air Force pro letoun později označený EC-18B.
 Boeing E-7 Wedgetail – označení Royal Australian Air Force pro stroj AWACS, označený výrobcem jako Boeing 737 AEW&C.